Соседко — фамилия. Известные носители:
 Соседко, Александр Фёдорович (1901—1957) — советский учёный геолог, геохимик и минералог.
 Соседко, Юлий Иванович (1939―2005) ― советский российский врач, специалист в области военной медицины и судебно-медицинской экспертизы.